Badanj je ime več naselij:
 Badanj, Hrvaška
 Badanj, Srbija